Први пут с оцем на јутрење се може односити на:

Први пут с оцем на јутрење, приповетка Лазе Лазаревића (1879)
Први пут с оцем на јутрење (филм из 1992), српски филм (1992)
Први пут с оцем на јутрење (ТВ филм), српски филм (1968)